Bocha puede referirse a:

 a la canica;
 el juego de la boccia;
 el nombre común de la planta Dorycnium hirsutum;
 el nombre común de la planta ''Dorycnium pentaphyllum
 a la pelota del juego de Bochas; o
 a la pelota del juego de polo'''.